Исламский джихад — название ряда исламистских радикальных организаций.

Наиболее известными группировками являются:
 «Египетский исламский джихад»
 «Палестинский исламский джихад»
 «Союз исламского джихада».